

Biografia 
Era figlia di Matteo II Visconti, co-Signore di Milano insieme ai fratelli Galeazzo II e Bernabò, e di Gigliola Gonzaga di Filippino.

Discendenza 
Si sposò a Milano nell'ottobre 1358 con Ugolino Gonzaga, co-signore di Mantova, al fine di stringere un'alleanza con la potente famiglia milanese. Dal matrimonio nacque un figlio, Bernabò (1360-1368).

Ascendenza

Note

Bibliografia 
 

Caterina
Coniugi dei Gonzaga di Mantova